Az Úrvalsdeild 1949-es szezonja volt a bajnokság harmincnyolcadik kiírása. A bajnokságban öt csapat vett részt, a győztes a KR lett. Ez volt a klub tizenkettedik győzelme.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1949
Izland 1